Gold (del inglés oro) puede referirse a:

Apellido 
Apellidos de personalidades
 Thomas Gold (1920-2004), astrofísico estadounidense de origen austríaco;
 Thomas Gold, DJ y productor alemán de música electrónica;
 Ernest Gold (1921-1999), compositor estadounidense de origen austríaco;
 Josef Gold (1840-1922), pintor y restaurador austríaco del estilo Biedermeier tardío;
 Käthe Gold (1907-1997), actriz de teatro austríaca.

O los siguientes autores de nombres científicos 
 H.S.Gold - Harvey S. Gold fl. 1957
 J.J.Gold - J.J. Gold fl. 1988
 Gold - Kenneth Gold 1932-

Música 
 Gold, álbum recopilatorio de ABBA de 1992;
 Gold, álbum de estudio de Ryan Adams de 2001;
 Gold, álbum recopilatorio de Cher de 2005;
 Gold, álbum recopilatorio de Kiss de 2005;
 Gold, álbum de estudio de Starflyer 59 de 2005;
 Gold, álbum recopilatorio de Velvet Underground de 2005;
 Gold, álbum recopilatorio de Joe Cocker de 2006;
 Gold, álbum recopilatorio de Rush de 2006;
 Gold, álbum recopilatorio de Michael Jackson de 2008;
 Gold, álbum de la cante sueca September de 2012;
 Gold, álbum de estudio de la cantante estadounidense Britt Nicole de 2013;
 «Gold», canción de Spandau Ballet de 1983.
 «Gold», canción de Victoria Justice de 2013.

Miscelánea 
 G.O.L.D.
 Pokémon Gold, un videojuego de Pokémon para la consola portátil Game Boy Color;
 Gold, personaje principal en los juegos Pokémon Gold, Silver, Crystal, HeartGold y SoulSilver y el manga Pokémon Adventures.